Okręty US Navy o nazwie USS "Buffalo", pochodzącej od bizona:
 Pierwszy "Buffalo" (1813) był 3 działowym slupem, który został zakupiony w kwietniu 1813 w Filadelfii i przydzielony do Flotylli Delaware (ang. Delaware Flotilla). 29 lipca 1813 wziął udział w ataku na HMS "Junon" i HMS "Martin". Sprzedany 12 sierpnia 1816.
 Drugi "Buffalo" (1892) był krążownikiem pomocniczym nabytym do pomocy w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej.
 Trzeci "Buffalo" (CL-99) miał być krążownikiem, ale został przerobiony na lekki lotniskowiec USS "Bataan" (CVL-29).
 Czwarty "Buffalo" (CL-110) był lekkim krążownikiem typu Cleveland. Stępkę położono 3 kwietnia 1944, ale kontrakt na budowę został anulowany 12 sierpnia 1945. Jego nieukończony kadłub został zezłomowany.
 Piąty "Buffalo" (SSN-715) jest 25 okrętem podwodnym typu Los Angeles. Wszedł do służby w 1983 i nadal w niej pozostaje (stan na rok 2009).

Buffalo